Chew ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Chew (1722–1810), US-amerikanischer Jurist
 Bindee Goon Chew (* 1975), australische Skeletonsportlerin
 Chew Choon Eng (* 1976), malaysischer Badmintonspieler
 Geoffrey Chew (1924–2019), US-amerikanischer theoretischer Physiker
 Joel Chew (* 2000), singapurischer Fußballspieler
 John Chew (* 1947), anglikanischer Priester und Bischof
 Phillip Chew (* 1994), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Richard Chew (* 1940), US-amerikanischer Filmeditor
 Robert F. Chew (1960–2013), US-amerikanischer Schauspieler
 Ryan Chew (* 1996), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Wayne Chew (* 2001), singapurischer Fußballspieler
 Wee-Lek Chew (* 1932), malaysischer Botaniker

Chew bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Chew (Fluss), Fluss in Somerset, England

Außerdem:
 Chew – Bulle mit Biss (seit 2009), US-amerikanische Comicserie 

Siehe auch:
 Chew Valley (Begriffsklärung)